Fogalom
 Ördögűző, vallási specialista

 Film, sorozat
 Az ördögűző, horrorfilm (1973)
 Ördögűző 3., (1990)
 Az ördögűző, televíziós sorozat (2016)
 Az ördögűző epizódjainak listája